Аня Альтхаус (; ) — немецкая гандболистка.

Карьера

Клубная 
Начала заниматься гандболом в возрасте 8 лет в составе клуба «Магдебург». В возрасте 16 лет дебютировала в команде «Нидерндоделебен». В 2000 году дебютировала в Бундеслиге в составе «Трира», в котором провела шесть лет. В сезоне 2007/2008 перебралась в датский «Виборг», с которым становилась неоднократной чемпионкой Дании, обладательницей Кубка Дании и дважды выиграла Лигу чемпионов. В 2012 году вернулась в Германию в «Тюрингер», откуда в 2014 году перешла в «Вардар» из Македонии.

В сборной 
Дебютировала в сборной Германии 5 апреля 2002 матчем против Венгрии в Нойбранденбурге. Провела 243 игры и забила 527 голов, 30 игр и 60 голов за молодёжную сборную, 17 игр и 18 голов за юношескую сборную. Высшее достижение — бронзовая медаль чемпионата мира 2007 года. Участница Олимпийских игр 2008 года (заняла 11-е место).

Личная жизнь 
Встречается с Николаем Хансеном, датским гандболистом из команды «Айзенбах».

Достижения

В сборной 
 3-е место (бронзовая медаль) на юношеском чемпионате мира 2001 года
 3-е место (бронзовая медаль) на чемпионате мира 2007 года
 4-е место на чемпионате Европы 2008 года
 7-е место на чемпионатах мира 2009 и 2013 годов

В клубах 
 Чемпионка Германии: 2003, 2013, 2014
 Победительница Кубка Германии: 2013
 Чемпионка Германии среди молодёжи (3 раза)
 Чемпионка Дании: 2008, 2009, 2010
 Победительница Кубка Дании: 2007, 2008
 Победительница Лиги Чемпионов ЕХФ: 2009, 2010, 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Вардар»
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза

Гандболисты Германии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Чемпионы Северной Македонии по гандболу
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Виборг»
Игроки ГК «Тюрингер»
Игроки ЖГК «Вардар»
Игроки ЖГК «Дьёр»